Goldthwait steht für:

 Bobcat Goldthwait (* 1962), US-amerikanischer Komiker, Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Mount Goldthwait, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Goldthwaite (Begriffsklärung)